Всеукраинский съезд Советов () — высший орган советской власти Советской Украины с декабря 1917 года и до принятия Конституции УССР 1937 года. По Конституции УССР 1919 года, составленной по образцу Конституции РСФСР 1918 года, съезды созывались Всеукраинским центральным исполнительным комитетом (ВУЦИК) не реже одного раза в год, по  — не реже одного раза в два года. На практике эта периодичность соблюдалась не всегда — так, между XII съездом (1931) и XIII съездом (1935) прошло четыре года. Существовала также возможность созыва чрезвычайных съездов — по усмотрению ВУЦИК либо по требованию советов и съездов советов местностей, где насчитывалось не менее одной трети граждан, имевших избирательные права.

Делегаты на Всеукраинские съезды Советов избирались губернскими (после 1926 года — окружными) съездами советов, а также (с 1924 года) Всемолдавским съездом советов (в Молдавской АССР) из числа своих делегатов. Как и в РСФСР, представительство разных социальных слоёв населения на съездах Советов УССР было неравным, однако имело свои особенности. Так, Конституция УССР 1919 года не содержала каких-либо ограничений избирательных прав, однако в ней говорилось, что ВУЦИК может регулировать нормы представительства разных социальных групп. Так, во время избирательной кампании 1919 года рабочие и крестьяне имели в десять раз меньше представителей на съезде, чем красноармейцы, несмотря на то, что значительно превосходили последних численно. В 1920 ВУЦИК установил, что от каждого губернского (впоследствии окружного) и городского съезда Советов должно было быть избрано по одному депутату:
 от 1000 красноармейцев в воинских частях;
 от 10 000 рабочих;
 от 50000 крестьян.

Как и в РСФСР, в УССР существовала категория так называемых лишенцев — лиц, лишённых избирательного права за принадлежность к эксплуататорским классам (дворянству, духовенству, купечеству, бывшим царским чиновникам и.т.п.), а также за те или иные преступления по решению суда.

Согласно Конституции УССР 1919, исключительном ведению Всеукраинского съезда Советов подлежало утверждение, изменение, дополнение Конституции УССР, объявление войны и заключение мира, изменение границ республики, общее руководство внутренней политикой, установление основ организации Вооружённых Сил, государственный контроль над деятельностью советской власти. С образованием СССР компетенция съезда несколько изменилась, в частности, из компетенции съезда было изъято руководство внешней политикой и вооружёнными силами (они перешли к Всесоюзному съезду Советов и ЦИК СССР), однако съезд получил право решать вопрос о выходе республики из состава СССР.

В перерывах между съездами высшим органом власти УССР являлся ВУЦИК, подотчётный избираемый Всеукраинским съездом Советов из числа его делегатов. Также съездом избирались делегаты в Совет Национальностей ЦИК СССР.Как ВУЦИК, так и Совет народных комиссаров УССР были подотчётны съездам Советов, после каждого съезда избирался новый состав ВУЦИК и утверждался новый состав Совнаркома.

Всего состоялось 14 Всеукраинских съездов Советов:

 I — 24-25 (11-12) декабря 1917 — учредил Украинскую Народную Республику Советов (УНСР) как автономную республику в составе РСФСР;
 II — 17-19 марта 1918 — учредил Украинскую советскую республику (УСР) как независимое государство;
 III — 6-10 марта 1919 — учредил Украинскую Социалистическую Советскую Республику (УССР), принял её первую Конституцию;
 IV — 16-20 мая 1920;
 V — 25 февраля — 3 марта 1921;
 VI — 14-17 декабря 1921;
 VII — 10-14 декабря 1922;
 VIII — 17-20 января 1924;
 IX — 3-10 мая 1925 — внёс изменения в Конституцию УССР, приведя её в соответствие с Конституцией СССР 1924 года;
 X — 6-13 апреля 1927;
 XI — 7-15 мая 1929 — принял вторую ;
 XII — 25 февраля — 4 марта 1931;
 XIII — 15-22 января 1935;
 Чрезвычайный XIV — 25-30 января 1937 — принял третью конституцию УССР, которая упраздняла систему съездов Советов и учреждала в качестве высшего органа власти Верховный Совет УССР.

Источники и литература 
 Шаталина Е. П. Всеукраинские съезды советов // 

 
История Украины 1917—1991 годов
Съезды Советов